Birkenshaw ist der Name folgender Ortschaften:

 Birkenshaw (North Lanarkshire) – bei Uddingston, Schottland
 Birkenshaw (South Lanarkshire) – bei Larkhall, Schottland
 Birkenshaw (West Yorkshire), England